Příjmení Beckmann nosí více významných osobností:

 Bertha Wehnert-Beckmann (1815–1901) – německá fotografka
 Ernst Otto Beckmann (1853–1923) – německý chemik
 Max Beckmann (1884–1950) – německý malíř, grafik, sochař a spisovatel